El Coll de les Uixes és un coll de muntanya de 952,7 m alt dels Pirineus del terme comunal vallespirenc de Morellàs i les Illes, a la Catalunya del Nord.

És a la zona sud-oest del terme comunal de Morellàs i les Illes, al nord del Mas del Pla del Llop i a ponent de la partida del Rodon, tot al nord-oest del poble de les Illes.

Bibliografia

Referències 

Colls de Morellàs i les Illes